De 6de editie van de Duitse wielerwedstrijd HEW Cyclassics werd gehouden op 19 augustus 2001 in en om de stad Hamburg. De wedstrijd ging over 251 kilometer. Het was de zesde wedstrijd in de strijd om de Wereldbeker.

Uitslag 

2001
Eendagswielerwedstrijd in 2001